Лига Леумит 1958/1959 — 8-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1958/1959
Израиль
Израиль
1958 год в Израиле
1959 год в Израиле